Беранже́ () — фамилия французского происхождения.

Известные носители 
 Беранже, Радегонда (; ум. ок. 1675) — вторая супруга крупного живописца Симона Вуэ.
 Беранже, Альфонс Мария Марселин (1785—1866) — французский юрист.
 Беранже, Анна (1925—1983) — французская актриса, танцовщица и балетмейстер русского происхождения.
 Беранже, Поль Раймон (род. 1945) — маврикийский политический и государственный деятель.
 Беранже, Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт и сочинитель песен.
 Беранже, Шарль (1816—1853) — французский художник.

Примечания